Aleksandr Gierasimow (1881–1963) – rosyjski malarz, przedstawiciel socrealizmu, prezydent Akademii Sztuk Pięknych ZSRR
 Aleksandr Gierasimow (1959–2020) – rosyjski hokeista, mistrz olimpijski
 Aleksandr Gierasimow (ur. 1975) – rosyjski siatkarz